Asian Classic 1996 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 9 och 15 september 1996 i Bangkok, Thailand. Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Brian Morgan i finalen med 9-8. Detta var Morgans första och enda rankingfinal i karriären. I andra omgången hade Morgan sensationellt slagit ut världsettan Stephen Hendry.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1996 i Thailand
Snookersäsongen 1996/1997
Dubai Classic